

Toponyme 
 Marquardt, ancien village d'Allemagne, aujourd'hui quartier rattaché à Potsdam au bord du lac de Schwänitz. 
 Château de Marquardt, château néobaroque situé à Marquardt, dans la municipalité de Potsdam.

Patronyme 
 Bridget Marquardt, mannequin et une vedette télévisée américaine
 Christiane Marquardt, athlète allemande spécialiste du 400 mètres.
 Darcy Marquardt, rameuse canadienne.
 Donald Marquardt, statisticien américain qui a publié l'algorithme d'ajustement aux moindres carrés non linéaires.
 Félix Marquardt, communicant français.
 Joachim Marquardt, historien allemand.
 Matt Marquardt, joueur professionnel de hockey
 Nate Marquardt, pratiquant professionnel américain de combat libre.
 Niels Marquardt, diplomate, ancien ambassadeur dans plusieurs pays d'Afrique.
 Nomy (né Patrick Berndt Boris Marquardt, en 1979), musicien suédois.

Autres 
 Algorithme de Levenberg-Marquardt, permet d'obtenir une solution numérique au problème de minimisation d'une fonction.

Homonymie de patronyme